Адо́льф Гу́став Ки́фер (; 27 июня 1918, Чикаго — 5 мая 2017, Уодсворт) — американский пловец, специалист по плаванию на спине. Выступал за сборную США во второй половине 1930-х — первой половине 1940-х годов, чемпион летних Олимпийских игр в Берлине, рекордсмен мира в различных дисциплинах, победитель первенств национального значения. Также известен как инструктор по плаванию, предприниматель и общественный деятель. Член Зала славы мирового плавания.

Биография 
Адольф Кифер родился 27 июня 1918 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье немецких мигрантов.

Первого серьёзного успеха как спортсмен добился в 1935 году в возрасте шестнадцати лет, когда на чемпионате среди школьников Иллинойса в плавании на спине установил мировой рекорд, первым из мужчин преодолел дистанцию в 100 ярдов менее чем за минуту (показал результат 59,8 секунды). Год спустя улучшил свой рекорд с временем 58,5 секунды и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине — в плавании на спине на 100 метров одолел всех своих соперников и завоевал тем самым золотую олимпийскую медаль, причём во всех заплывах обновлял олимпийский рекорд в данной дисциплине, в частности показанное им в финале время 1:05,9 оставалось лучшим более 20 лет и было превзойдено лишь на Олимпиаде 1956 года австралийцем Дэвидом Тейли.

Получив мировую известность, Кифер много путешествовал, принимая участие в крупнейших соревнованиях в Европе, Китае, Японии и Южной Америке, где побеждал многих сильнейших пловцов своего времени. По окончании старшей школы поступил в Техасский университет в Остине, позже обучался в Колумбийском колледже Колумбийского университета. Выиграв около 2000 заплывов, долгое время не знал поражений — лишь на национальном чемпионате США 1943 года впервые был побеждён Гарри Холидеем. Впоследствии Холидей побил его мировые рекорды в плавании на 100, 150 и 200 ярдов, после чего Кифер завершил спортивную карьеру и пошёл служить в Военно-морские силы.

В армии обучал поступавших солдат плаванию, разработав собственную тренировочную программу Victory Backstroke. К концу Второй мировой войны находился в звании лейтенанта флота.

Вернувшись домой, в 1947 году занялся бизнесом, основав в Чикаго компанию Adolph Kiefer & Associates. Компания осуществляла производство и продажу различного плавательного инвентаря, в том числе нейлоновых плавательных костюмов, участвовала в развитии плавательной инфраструктуры в городе.

В 1965 году за свои спортивные достижения Адольф Кифер был введён в Зал славы мирового плавания.

Активно сотрудничал с Федерацией плавания США, часто присутствовал на соревнованиях в качестве почётного гостя, награждал медалями победивших спортсменов. В федерации его называли «отцом американского плавания».

Умер 5 мая 2017 года в Уодсворте, округ Лейк, в возрасте 98 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Адольф Кифер   — страница на сайте Зала славы мирового плавания

Пловцы США
Пловцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Выпускники Техасского университета в Остине
Морские офицеры США